La route nationale 3 peut désigner les routes suivantes :

Routes nationales 
Les routes suivantes sont intitulées exactement « routes nationales » dans certains pays francophones :
 Algérie : route nationale 3 (Skikda - Djanet) ;
 Belgique : route nationale 3 (Bruxelles - Aix-la-Chapelle en Allemagne) ;
 Bénin : route nationale inter-états 3 et route nationale 3 ;
 Burkina Faso : Route nationale 3 ;
 Cambodge : route nationale 3 ;
 Cameroun : route nationale 3 ;
 République du Congo (Congo-Brazzaville) :Route nationale 3 ;
 République démocratique du Congo : route nationale 3 (Kisangani - Bukavu) ;
 Croatie : route nationale 3 ;
 Djibouti : route nationale 3
 Espagne : route nationale 3 ;
 Estonie : route nationale 3 ;
 Finlande : Route nationale 3 ;
 France métropolitaine :
 Route nationale 3 (Paris - frontière allemande) ;
 Route nationale 3a (Saint-Avold - frontière allemande) ;
 Route nationale 3bis (Livry-Gargan - Clichy-sous-Bois) ;
 France d'outre-mer :
 Guadeloupe : route nationale 3 (Basse-Terre - Saint-Claude) ;
 Guyane : route nationale 3 (Cayenne - Rémire-Montjoly) ;
 Martinique : route nationale 3 (Fort-de-France - Basse-Pointe), aussi appelée Route de la Trace ;
 Réunion : route nationale 3 (Saint-Pierre - Saint-Benoît) ;
 Mayotte : route nationale 3 (Dembéni  - Chirongui) ;
 Saint-Pierre-et-Miquelon : route nationale 3 (Cap Blanc - Miquelon)
 Gabon : route nationale 3 ;
 Guinée, route nationale 3 (Conakry - Boké) ;
 Luxembourg : route nationale 3 (Luxembourg à Thionville) ;
 Madagascar : route nationale 3 (Antananarivo - Anjozorobe)
 Maroc : route nationale 3
 Pologne : route nationale 3
 Rwanda : route nationale 3
 Sénégal : route nationale 3 (Thiès - Matam)
 Suisse : route nationale 3 (Bâle - frontière italienne) ;
 Slovénie : route nationale 3
 Tunisie : route nationale 3 (Tunis - frontière algérienne) ;

Équivalents 
Des termes équivalents sont employés dans certains pays non-francophones :
 Allemagne : Bundesstraße 3 (Buxtehude - frontière suisse) ;
 Afrique du Sud : N3 (Durban - Johannesburg) ;
 Argentine : Ruta Nacional 3 (Buenos Aires - Ushuaïa);
 Autriche : ancienne Bundesstraße 3, ou Donau Straße ;
 Espagne : Carretera Nacional N-III (Madrid - Valence) ;
 Finlande : Valtatie 3 (Helsinki - Vaasa) ;
 Grèce : Ethniki odos 3 (Éleusis - Flórina) ;
 Irlande : N3 (Mulhuddart - Kells) ;
 Italie : Strada statale 3 ou via Flaminia (Rome - Fano) ;
 Norvège : Riksvei 3 (Hamar - E6) ;
 Pays-Bas : Rijksweg 3 (Dordrecht - Papendrecht) ;
 Pologne : Droga krajowa 3 (Świnoujście - frontière tchèque) ;
 Roumanie : Drumul național 3 (Bucarest - Constanța) ;
 Suède : Riksväg 3 ;
 Viêt Nam : Quốc lộ 3 (Hanoï - frontière chinoise) ;

Voir aussi